Андре́й Вячесла́вович Ивано́в:
 Иванов, Андрей Вячеславович (род. 1971) — эстонский русский писатель.
 Иванов, Андрей Вячеславович (род. 1974) — российский актёр.